Bruno Simões Teixeira, o Simões (Rio de Janeiro, 4 de julho de 1988) é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro.

Carreira 
Simões foi revelado nas categorias de base do Botafogo. Ainda nos juvenis do alvinegro, chegou à Seleção Brasileira sub-17 e era apontado como a maior revelação do clube defensivamente. Contudo, seu empresário, Reinaldo Pitta, insatisfeito com a demora para a formulação de um contrato profissional, levou Simões para o Cruzeiro em julho de 2006 deixando para o clube carioca 30% de seus direitos federativos.

Sua estréia nos profissionais foi realizada já em 2007, no Campeonato Mineiro.

Clubes 
 2006: Botafogo
 desde setembro de 2006: Cruzeiro

Ver também 
 Perfil no site oficial do clube

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Botafogo de Futebol e Regatas
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas do Esporte Clube Itaúna
Futebolistas da Associação Desportiva Cabofriense
Futebolistas do Boa Esporte Clube
Futebolistas do Guarani Esporte Clube (Minas Gerais)
Futebolistas do America Football Club (Rio de Janeiro)
Futebolistas do Duque de Caxias Futebol Clube
Futebolistas do Bonsucesso Futebol Clube
Futebolistas do Rio Branco Atlético Clube